Bann (plaats), plaats in Duitsland (Palts)
Bann (rivier), waterloop in Noord-Ierland
Bann (Wexford), waterloop in zuidelijk Ierland